

Biografia
Fratello del chitarrista Flavio Sala, ha intrapreso lo studio del pianoforte all'età di nove anni per poi entrare al conservatorio "Lorenzo Perosi" di Campobasso, diplomandosi nel 2002. Parallelamente agli studi pianistici ha frequentato il corso di Composizione ad indirizzo sperimentale tenuto dal M° Luca Salvadori. 
Terminati gli studi in conservatorio continua il suo iter accademico a Napoli sotto la guida della pianista Annamaria Pennella presso l'Accademia Napolinova (2004).
Nell'estate del 2005 vince una borsa di studio durante i Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento tenuti da Joaquín Achúcarro presso l'Accademia Musicale Chigiana di Siena. Su invito dello stesso Achucarro viene selezionato come destinatario di una borsa di studio che gli permette di trasferirsi negli Stati Uniti per concludere gli studi presso la Southern Methodist University di Dallas, in Texas, dove consegue la laurea Artist Certificate in Piano Performing nel 2009. Nel corso degli anni Simone Sala si afferma nel panorama pianistico internazionale vincendo oltre 30 premi nell'ambito dei concorsi pianistici nazionali e internazionali; parallelamente si esibisce in attività concertistiche in Italia ed all'estero, sia da solista che con orchestra, con gruppi cameristici e con il Simone Sala Trio/Quartet.

Nel 2008 fonda il World Music Project, festival itinerante che si svolge in Molise di cui è da allora anche direttore artistico; a questa rassegna partecipano, nel corso degli anni, Michel Camilo, Billy Cobham, Al Di Meola, Silvia Mezzanotte, Stefano Bollani, Peter Erskine, Richard Galliano, Tullio de Piscopo, Irio de Paula, Vinicio Capossela. Dal 2015 è direttore artistico di Jazz in Campo, jazz festival internazionale che si svolge in Molise.

Discografia
2011 - Duende
2014 - Notes

Collaborazioni
2008 - Di Corsa
2010 - De La Buena Onda
2017 - Otium - Ja moods

Collegamenti esterni 
 www.simonesala.com, Sito Ufficiale